Per Fergana si può intendere:
Valle di Fergana, valle dell'Asia Centrale divisa tra gli stati del Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan.
Provincia di Fergana, una provincia dell'Uzbekistan.
Fergana, capoluogo dell'omonima provincia.